Esta lista de medalhas de seleções nacionais de futebol contém as medalhas obtidas pelas seleções nacionais de futebol nas principais competições vigentes: Campeonato do Mundo organizado pela FIFA, Campeonato da Europa e Liga das Nações da UEFA, Copa América da CONMEBOL, Gold Cup e Liga das Nações da CONCACAF, Campeonato Africano das Nações da CAF, Taça da Ásia da AFC e Taça das Nações da OFC.

Europa (UEFA)

América do Sul (CONMEBOL)

América do Norte (CONCACAF)

África (CAF)

Ásia (AFC)

Oceânia (OFC)

Ver também
Lista de títulos de seleções nacionais de futebol

Listas de futebol